Ниномия:

 Ниномия — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нака префектуры Канагава.
 Ниномия, Кадзухиро (род. 1946) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Ниномия, Макото (род. 1994) — японская теннисистка.
 Ниномия, Сонтоку — известный японский учёный, просветитель, агроном и философ периода Эдо.
 Ниномия, Хирокадзу (1917—2000) — японский футболист.
 Ниномия, Хироси (род. 1937) — японский футболист.